Matt Fornataro (né le  à Calgary dans la province de l'Alberta) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il possède également la nationalité italienne. Son frère Nathan Fornataro a joué une saison au niveau professionnel.

Carrière de joueur
En 2002, il commence sa carrière avec les Black Hawks de Waterloo dans l'USHL. Deux saisons plus tard, il s'aguérit avec l'Université du New Hampshire dans le championnat NCAA. Il devient capitaine de l'UNH lors de sa quatrième saison et termine meilleur pointeur de l'équipe. En 2008, il passe professionnel avec les RoadRunners de Phoenix de l'ECHL. Par la suite, il signe un contrat avec les Sharks de Worcester dans la ligue américaine. Le , il est échangé avec des considérations futures par le Lightning de Tampa Bay aux Blackhawks de Chicago en retour de Brandon Segal.

Trophées et honneurs personnels
United States Hockey League
 2003 : élu dans l'équipe d'étoiles (équipe monde).

ECHL
 2009 : Participe au Match des étoiles avec l'association nationale (une assistance).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Black Hawks de Waterloo || USHL|| 54|| 15|| 20|| 35|| 74|| 7|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2003-2004|| Black Hawks de Waterloo || USHL|| 60|| 16|| 28|| 44|| 79|| 10|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2004-2005|| Wildcats du New Hampshire || NCAA|| 41|| 8|| 12|| 20|| 42||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 38|| 5|| 7|| 12|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 39|| 13|| 27|| 40|| 34||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Wildcats du New Hampshire|| NCAA|| 38|| 18|| 28|| 46|| 44||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| RoadRunners de Phoenix|| ECHL|| 21|| 9|| 9|| 18|| 54||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Sharks de Worcester|| LAH||51 ||10 ||15 ||25 ||30 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 ||Aeros de Houston ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2009-2010|| Admirals de Norfolk|| LAH || 45|| 11|| 7|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Stingrays de la Caroline du Sud|| ECHL|| 33|| 18|| 18|| 36|| 25|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Admirals de Norfolk ||LAH || 70|| 17|| 25|| 42|| 35|| 6|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2011-2012 || Admirals de Norfolk ||LAH || 46|| 5|| 19|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 23|| 3|| 6|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 48|| 16|| 32|| 48|| 40|| 10|| 4|| 2|| 6|| 22
|-
| 2013-2014 || Leksands IF || SHL || 28|| 2|| 3|| 5|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 21|| 4|| 8|| 12|| 24|| 10|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2014-2015 || VIK Västerås HK || Allsvenskan || 12|| 1|| 1|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Mora IK || Allsvenskan ||35 ||8 || 14|| 22|| 62|| 5|| 3|| 3||6 || 2
|-
|2015-2016 || Graz 99ers || EBEL || 43 || 10 || 16 || 26 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL || 24 || 9 || 9 || 18 || 14 || 5 || 1 || 3 || 4 || 4

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Leksands IF
Joueur du Mora IK
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur des Wildcats du New Hampshire